Terka steht für:

 Terka, untergegangener Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, siehe Sapuny
 Terka (Solina), Ort in der Gmina Solina, Powiat Leski, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Terka (Mount Remarkable), Ort im Mount Remarkable District Council, Bundesstaat South Australia, Australien